«Дом на другой стороне» () — американский хоррор-триллер 2020 года, снятый Дэвидом Брукнером по сценарию Бена Коллинза и Люка Петровски. Главные роли исполнили Ребекка Холл, Сара Голдберг, Стэйси Мартин, Эван Йоникит и Вонди Кёртис-Холл.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 24 января 2020 года.

Сюжет 
Бет переживает смерть мужа, оставшись одна в доме на берегу озера, который супруг построил для неё. Вскоре Бет начинают мучать видения, которые подталкивают её к разгадкам секретов мужа.

В ролях 
 Ребекка Холл — Бет
 Сара Голдберг — Клэр
 Стэйси Мартин — Мадлен
 Эван Йоникит — Оуэн
 Вонди Кёртис-Холл — Мэл

Производство 
Съёмочный период начался в мае 2019 года.

Выпуск 
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 24 января 2020 года. Некоторое время спустя Searchlight Pictures приобрела права на мировую дистрибуцию фильма.

Отзывы 
Фильм получил преимущественно положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у него 86 % положительных отзывов на основе 22 рецензий. На сайте Metacritic — 62 балла из 100 на основе 7 рецензий.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Searchlight Pictures
Фильмы США 2020 года
Фильмы ужасов США с элементами триллера
Сверхъестественные фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы о демонах
Фильмы TSG Entertainment